Бахтин, Иван Иванович:
 Бахтин, Иван Иванович (старший) (1754—1818) — писатель, тобольский губернский прокурор.
 Бахтин, Иван Иванович (младший) (1793—1867) — генерал-лейтенант, тайный советник, сенатор.